Tarkio Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tarkio Township (Iowa)
 Tarkio Township (Missouri)